Jméno Přemysl I. patří těmto osobám:

 Přemysl Otakar I. († 1230) – český král v letech 1198–1230
 Přemysl I. († 1239) – moravský markrabě v letech 1228–1239
 Přemysl I. Velkopolský († 1257) - velkopolský kníže v letech 1241–1257
 Přemysl I. Nošák († 1410) – těšínský kníže v letech 1358–1410
 Přemysl I. Opavský († 1433) – opavský vévoda v letech 1377–1433

Rozcestníky - panovník